Jurunas - grupo indígena
Língua juruna
Mário Juruna
Ubarana-focinho-de-rato

Localidades

Jurunas (Belém)

Desambiguação